Valarsace ou Vologèse sont des translittérations du nom parthe Vagharschag, également translitéré en Vagarshak, Valarsh, Valagash ou Valarchak. Ce nom est porté par plusieurs souverains de Parthie et d'Arménie :

, roi de Parthie de 51 à 78 ap. J.-C. ; 
, roi de Parthie (mort après 96) ; 
, roi de Parthie de 105 à 147 ap. J.-C. ; 
, roi de Parthie de 147 à 191 ; 
 (ou ), roi d’Arménie de 180-191, puis roi de Parthie de 191 à 207 ; 
, roi de Parthie de 207 à 222/223 ; 
, roi d’Arménie de 116 à environ 138 ; 
Valarchak d'Arménie, co-roi d’Arménie de 384 à 386 ;
Valash ou Balash roi Sassanide de 484 à 488.